Harkiv, Ukrajna második legnépesebb városa
 Harkiv, folyó Ukrajnában